Уровень сервиса в сфере услуг
 QoS  (quality of service — качество обслуживания) в информатике